Æra (latin for tidsregning) kan henvise til flere artikler:
 Æra (geologi)
 Æra (kronologi) - epoke